Auguste Haury (1910-2002), philologue français ;
 Yannick Haury (1954-), homme politique français.